Засавицкий:

 Засавицкий, Евгений (род. 1992) — молдавский футболист.
 Засавицкий, Иван Иванович — советский и российский физик, д.ф.-м.н., заведующий Лабораторией узкозонных полупроводников ФИАН, лауреат Государственной премии СССР (1985).